I Need Love – singolo di LL Cool J del 1987
I Need Love – singolo di Sandra del 1992
I Need Love – singolo di Laura Pausini dall'album From the Inside del 2002.